Triangulierter Graph steht in dem mathematischen Teilgebiet der Graphentheorie für:
 Chordaler Graph, ein Graph, in dem jeder induzierte Kreis ein Dreieck ist
 Dreiecksgraph, ein planarer Graph, in dessen Einbettung jedes Gebiet ein Dreieck ist

Siehe auch:
 Triangulation